El término Lágrima hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Ojo
Lágrima. Fluido corporal.
Lágrima artificial

Arte
Corazón de lágrima. Leyenda popular zamorana.
La hija de la lágrima. Ópera-rock.
Una furtiva lágrima. Romanza para tenor.
Lágrima (monumento). Monumento situado en Nueva York, Estados Unidos.

Además
Lágrima Ríos, Lida Melba Benavídez Tabárez.
Casco con forma de lágrima, diseño de casco submarino.
Lágrimas (desambiguación)